Кубок африканских наций 2021 — 33-й розыгрыш Кубка африканских наций, который стартовал 9 января и закончился 6 февраля 2022 года в Камеруне. Изначально за проведение турнира боролись три страны: Алжир, Кот-д’Ивуар и Гвинея. В итоге выиграла заявка Кот-д’Ивуара, а Гвинея получила право на проведение Кубка африканских наций 2023. Но из-за вспыхнувших восстаний в Камеруне Египет взялся провести Кубок африканских наций 2019. Таким образом все последующие турниры были смещены на два года: Камерун принял в 2021 году, Кот-д’Ивуар примет турнир в 2023 году, а Гвинея — в 2025 году. Из-за вспыхнувшей в 2020 году во всем мире пандемии коронавируса турнир был перенесен на январь 2021 года. Позже он был вновь перенесён — в этот раз на январь-февраль 2022 года.

Отборочный турнир

Формат турнира 
На первом этапе 24 сборные будут распределены путём жеребьёвки на 6 групп по 4 команды в каждой.

В плей-офф выходят команды, занявшие в группах первое и второе место, а также четыре лучшие команды, занявшие третьи места (команды, выходящие с третьего места, определяются по количеству очков, набранных в группе). Дополнительные показатели при равенстве очков у 2 и более команд.

С 1/8 финала матчи будут проводиться по системе выбывания. В случае ничейного исхода команды будут играть дополнительно два тайма по 15 минут каждый. Если и в дополнительное время победитель выявлен не будет, то победитель определяется в серии послематчевых пенальти.

Участники

Места проведения

Составы

Судьи 

  Мустафа Горбаль
  Элдер Мартинш де Карвалью
  Джошуа Бондо
  Пасифик Ндабихавенимана
  Бакари Гассама
  Даниэль Ларьеа
  Марио Эскобар
  Махмуд Закария
  Амин Омар
  Джанни Сиказве
  Блэйс Нгва
  Питер Ваверу
  Ндала Нгамбо
  Ахмад Хираляль
  Бейда Даане
  Бубу Траоре
  Редуан Жийед
  Салима Мукансанга
  Бернард Камилль
  Магетт Н'Диай
  Исса Си
  Садок Селми
  Бамлак Тессема
  Виктор Гомес

Групповой этап 

Две лучшие команды каждой группы вместе с четырьмя лучшими командами, занявшими третье место, проходят в 1/8 финала.

Время указано местное, Западноафриканское время (UTC+1).

Тай-брейк 
Команды ранжируются в соответствии с очками (3 очка за победу, 1 очко за ничью, 0 очков за поражение), и при равном количестве очков применяются следующие критерии тай-брейка для определения рейтинга (статья 74 Положения):
 Очки в матчах среди равных команд;
 Разница мячей в личных встречах между равными командами;
 Голы в матчах среди равных команд;
 Если более двух команд имеют равное количество очков и после применения всех вышеуказанных критериев всё ещё остается равным, все вышеперечисленные критерии применяются исключительно к этому подмножеству команд;
 Разница мячей во всех групповых матчах;
 Голы во всех групповых матчах;
 Жеребьёвка.

Группа A

Группа B

Группа С

Группа D

Группа E

Группа F

Рейтинг команд, занявших третье место

Плей-офф

Сетка

1/8 финала

Четвертьфиналы

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Бомбардиры 
8 голов

  Венсан Абубакар

5 голов

  Карл Токо-Экамби

3 гола

  Габадиньо Манго
  Ибрагима Коне
  Софьян Буфаль
  Садио Мане

2 гола

  Ахмед Могни
  Мохаммед Салах
  Джим Аллевина

  Муса Барроу
  Аблай Яллоу
  Николя Пепе

  Ашраф Хакими
  Вахби Хазри

1 гол

  Софиан Бендебка
  Хассан Банде
  Сирил Байала
  Данго Уаттара
  Джибриль Уаттара
  Густаво Сангар
  Блати Туре
  Бертран Траоре
  Стив Яго
  Стефан Баокен
  Гарри Родригеш
  Жулиу Тавариш
  Юссуф М’Чангама
  Эль-Фарду Бен-Набуан
  Мохамед Абдель Монем
  Махмуд Хассан
  Янник Байла
  Пабло Ганет
  Эстебан Обьянг

  Дава Хотесса
  Гетане Кебеде
  Аарон Бупендза
  Андре Айю
  Ричмонд Боакье
  Александер Джику
  Наби Кейта
  Иссиага Силла
  Макс Градель
  Себастьян Алле
  Франк Кессье
  Ибраим Сангаре
  Массадио Айдара
  Закария Абухляль
  Селим Амалла
  Юссеф Эн-Несири
  Тайво Авоньи
  Самуэль Чуквуезе
  Келечи Ихеаначо

  Умар Садик
  Мойзес Симон
  Уильям Троост-Эконг
  Абду Диалло
  Фамара Дьедью
  Бамба Дьенг
  Идрисса Гейе
  Шейху Куяте
  Исмаила Сарр
  Альхаджи Камара
  Муса Ноуа Камара
  Валиелдин Хидир
  Сейфеддин Джазири
  Хамза Матлути
  Юссеф Мсакни
  Кудакваше Махачи
  Ноуледж Мусона
  Ишмаэль Вади

Автоголы

  Адама Гира (в матче против Габона)
  Андре Онана (в матче против Буркина-Фасо)
  Найеф Агерд (в матче против Габона)

Лучшие игроки матчей 
После каждого матча турнира КАФ выбирает игрока, проявившего себя лучше остальных в поединке.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира

Спортивные соревнования, отложенные из-за пандемии COVID-19
2022 год в футболе
Январь 2022 года
Февраль 2022 года
Футбольные соревнования в Камеруне
2021
Международные спортивные соревнования в Камеруне